Шафранки () — род насекомых из семейства настоящих стрекоз. Различные виды этого рода встречаются в Южной Европе, Африке, Азии, Австралии и юго-западной части Тихого океана. Они, как правило, среднего размера.

Эти стрекозы заметны из-за своей яркой окраски. Окраска самцов, как правило, очень яркая, от ярко-красного у нескольких видов, до ярко-синей австралийской C. nigrifrons. Самки имеют тенденцию быть тускло-коричневыми или оранжевыми.

Как и большинство настоящих стрекоз, они склонны сидеть на палках, тростниках или камнях у воды, взлетать, чтобы поймать насекомое и возвращаться на место.

Классификация 
Род включает следующие виды:
 
 
 
 
 ?

Галерея

Примечания 

Настоящие стрекозы
Роды стрекоз